Hrvatska:
 Kozji Vrh (Čabar), naselje u općini Čabar
Slovenija:
 Kozji Vrh nad Dravogradom, naselje u općini Dravograd
 Kozji Vrh (Podvelka, Slovenija), naselje u općini Podvelka